Barrow (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Barrow (grafheuvel), over grafheuvels in Groot-Brittannië
Barrow (rivier), een rivier in het zuiden van Ierland
Barrow A.F.C., een Engelse voetbalvereniging

Engeland:
Barrow-in-Furness, een district in het graafschap Cumbria
Barrow-in-Furness, een stad in dit district
Barrow upon Soar, een plaats in Leicestershire
Barrow upon Humber, een plaats in Leicestershire
Barrow (Rutland)
Barrow (Suffolk) - een dorp in Suffolk

Verenigde Staten:
Barrow (Alaska), een plaats in de staat Alaska
Point Barrow, het meest noordelijke punt van de Verenigde staten
Barrow County, een county in de staat Georgia

Personen
Clyde Barrow, vormde samen met Bonnie Parker het beruchte Amerikaanse duo Bonnie & Clyde
Isaac Barrow, een Engelse wiskundige en theoloog
John Barrow (doorverwijspagina)
Typh Barrow, een Belgische zangeres

Zie ook
Barroweiland (doorverwijspagina)
Grafheuvel, in het Engels barrow